Il singolare femminile del torneo di tennis NASDAQ-100 Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Jennifer Capriati 7–5, 7–6(4).

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jennifer Capriati (finali)
 Venus Williams (semifinali)
 Martina Hingis (quarti di finale)
 Kim Clijsters (quartefinals)
 Monica Seles (semifinali)
 Justine Henin (secondo turno)
 Jelena Dokić (terzo turno)
 Serena Williams (campionessa)
 Silvia Farina Elia (quarto turno)
 Meghann Shaughnessy (terzo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarto turno)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Amanda Coetzer (quarto turno)
 Iroda Tulyaganova (quarto turno)
 Magdalena Maleeva (terzo turno)

 Lisa Raymond (terzo turno)
 Tamarine Tanasugarn (terzo turno)
 Barbara Schett (terzo turno)
 Dája Bedáňová (secondo turno)
 Ángeles Montolio (secondo turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Alexandra Stevenson (quarto turno)
 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Rita Grande (secondo turno)
 Anne Kremer (quarto turno)
 Henrieta Nagyová (secondo turno)
 Tat'jana Panova (quarti di finale)
 Cristina Torrens Valero (secondo turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Anastasija Myskina (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

NASDAQ-100 Open 2002